Benghazi (stad), de tweede stad van Libië
 Benghazi (gemeente), een gemeente van Libië